Terremoto del 12 aprile 1910 in Formosa
 Terremoto del 4 maggio 1910 in Costa Rica
 Terremoto del 7 giugno 1910 nell'Italia meridionale
 Terremoto del 24 giugno 1910 nell'Algeria settentrionale